Gustaf Myhrman kan syfta på:

 Gustaf Myhrman (1780–1872), svensk industriman
 Gustaf Myhrman (1903–1991), svensk läkare